

Sigle 
 Servizio volontario europeo
 Società veneta editrice – casa editrice italiana
 Soil vapor extraction (estrazione di vapore dal suolo)

Codici 
 SVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Susanville (Stati Uniti d'America)
 sve – codice ISO 639-3 della lingua serili
 SVE – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Sverdlovsk (Russia)